Rotten hat verschiedene Bedeutungen:
 im Oberwallis verwendeter deutscher Name des Flusses Rhone, walliserdeutsch Rottu
 Rotten, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe polnisch: Retowo (Smołdzino)
 Rotten, Weiler und Ortschaftsbestandteil von Lacken, Gemeinde Taiskirchen im Innkreis in Oberösterreich
 Rotten (Gemeinde Pram), Ortschaft der Gemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Rotten (Gemeinde Taiskirchen), Ortsteil von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 alternative Bezeichnung für die Röste in der Naturfaserverarbeitung
 Rotten, englischer Originaltitel der Dokumentations-Fernsehserie Verdorben von Netflix (2018)
 rotten.com, Webseite mit abschreckendem Inhalt

Rotten ist der Familienname folgender Personen:
 Bonnie Rotten (* 1993), US-amerikanisches Fotomodell und Pornodarstellerin
 Elisabeth Rotten (1882–1964), Reformpädagogin
 Dave Rotten, spanischer Metal-Musiker
 Johnny Rotten (* 1956), Musiker der Sex Pistols
 Rob Rotten (* 1981), US-amerikanischer Pornodarsteller und -regisseur

Rotten ist der Ringname von
 Axl Rotten (Brian Knighton; 1971–2016), US-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:

 Rotte (Begriffsklärung)
 Rotten Verlag
 Verrottung
 Rotten Tomatoes
 Rodden